Le golo est le nom du bâton du diable en jonglerie ;
 Golo est le nom d'un langage de programmation ;

Hydronyme 

 Le Golo est la plus grande rivière de l'île de Corse qui donna son nom à un département français de 1793 à 1811 et correspondant à celui de la Haute-Corse ;

Toponyme 
 Le Golo est un ancien département français du .
 , ville du Soudan

Patronyme 

 Golo est un auteur de bande dessinée.